Die I liga (Schach) 1982 war die 13. Austragung der I liga und die 38. Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach. Polnischer Mannschaftsmeister wurde die Mannschaft von FKS Avia Świdnik, während sich der Titelverteidiger KS Maraton Warszawa mit dem sechsten Platz begnügen musste. Aus der II liga waren MKS Start Lublin und BKS Chemik Bydgoszcz aufgestiegen. Beide Aufsteiger erreichten den Klassenerhalt, absteigen mussten KKS Polonia Warszawa und KS Łączność Bydgoszcz.

Zu den Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der I liga (Schach) 1982.

Modus 

Die zwölf Mannschaften spielten ein einfaches Rundenturnier an sechs Brettern, dabei musste am sechsten Brett eine Frau aufgestellt werden. Die beiden Letzten stiegen in die II liga ab und wurden durch die Sieger der beiden Staffeln der II liga ersetzt. Über die Platzierung entschied zunächst die Summe der Zusatzpunkte aus der polnischen Jugendmannschaftsmeisterschaft (25 % der dort erreichten Punkte, jeweils gerundet auf halbe Punkte; im Zweifelsfall gerundet auf ganze Zahlen) und der Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage), danach die Anzahl der Brettpunkte und anschließend die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage).

Termin und Spielort 

Das Turnier wurde vom 2. bis 12. Dezember im Kulturhaus des Hafenamtes (Zakładowy Dom Kultury Zarządu Portu) in Gdynia gespielt.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)

Sportveranstaltung in Polen
I liga (Schach)
Schachveranstaltung 1982